La révolte est le terme générique qui regroupe divers événements allant de l'insurrection à la rébellion ou à la mutinerie mais qui se décline sous les termes suivants pour en préciser la nuance :
 le coup d'État (ou putsch) est une révolte de l'armée contre le pouvoir officiel ;
 la fronde est une révolte de l'oligarchie ou de l'aristocratie contre le pouvoir officiel ;
 le coup de majesté est la pleine prise du pouvoir du chef de l'État contre ses institutions ;
 l'insurrection est une révolte initiée par un groupe minoritaire contre un pouvoir dominant ;
 la révolution est une révolte généralisée, impliquant au moins une partie de l'armée, de la classe politique et du peuple contre le pouvoir officiel. Peut signifier également un grand changement économique, social (révolution industrielle) ;
 la mutinerie est une révolte de troupes militaires contre leur commandement (ex : mutineries pendant la Première Guerre mondiale et dans l'armée française) ;
 l'émeute est une révolte populaire sans lendemain ou une manifestation violente ;
 la jacquerie est une révolte de paysans.

Voir aussi
Route de la Révolte, une ancienne voie construite par Louis XV 
Chronologie de révolutions et de rébellions qui relate les soulèvements du passé.
Révolte est un album de Buddy Longway
Citroën Révolte, concept-car de 2009